Waddell ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Moore Waddell (1834–1912), US-amerikanischer Politiker
 Barry Waddell (* 1937), australischer Radrennfahrer
 Chrysogonus Waddell (1930–2008), US-amerikanischer Mönch und Theologe
 Don Waddell (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Gordon Waddell (1937–2012), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Helen Waddell (1889–1965), nordirische Schriftstellerin und Übersetzerin

 Justine Waddell (* 1976), südafrikanische Schauspielerin
 Kerr Waddell (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Kyle Waddell (* 1993), schottischer Curler
 Martin Waddell (* 1941), britischer Schriftsteller
 Peter Waddell (* um 1938), englischer Badmintonspieler
 Peter J. Waddell (Biologe), neuseeländischer Bioinformatiker
 Rob Waddell (* 1975), neuseeländischer Ruderer und Segler
 Rube Waddell (1876–1914), US-amerikanischer Baseballspieler
 Seid Waddell (1849–1921), US-amerikanischer Politiker
 Scott Waddell, Neurobiologe 
 Sid Waddell (1940–2012), britischer Fernsehkommentator
 Thomas Waddell (1854–1940), australischer Politiker
 Tom Waddell (1937–1987), US-amerikanischer Arzt und Sportler

Siehe auch:
 Weddell